«Cherish» — песня Мадонны из её четвёртого альбома Like a Prayer. Песня была выпущена третьим синглом с альбома. Песня присутствует на сборниках лучших хитов The Immaculate Collection и Celebration. Вживую песня исполнялась только во время турне Blond Ambition World Tour, где Мадонна изображала игру на арфе, а танцоры были одеты как русалки. Сингл включает в себя неизданную ранее песню «Supernatural».

Музыкальное видео 
Чёрно-белый клип был снят Хербом Ритцем на пляже в Малибу. Мадонна также использовала этот пляж для съёмок клипа «The Power of Good-Bye».

Одна из причин того, что клип был снят чёрно-белым, потому что вода была очень холодной, и лицо Мадонны, и без того бледное, стало ещё бледнее.

 Режиссёр: Херб Ритц
 Продюсер: Шарон Орек
 Оператор-постановщик: Херб Ритц
 Компания-производитель: O Pictures

Список композиций 
 Кассета
 «Cherish» (7" версия) — 4:03
 «Supernatural» — 5:12

 США / Канада 7" винил-сингл and
 «Cherish» (7" версия) — 4:03
 «Supernatural» — 5:12

 США / Канада Промо 7" винил-сингл and
 «Cherish» (Fade) — 4:03
 «Cherish» (LP версия) — 5:03 (Би-сайд в американском издании)
 «Supernatural» — 5:12 (Би-сайд в канадском издании)

 Великобритания 7" винил-сингл
 «Cherish» — 5:03
 «Supernatural» — 5:12

 12" винил-сингл
 «Cherish» (расширенная версия) — 6:18
 «Cherish» (7" версия) — 4:03
 «Supernatural» — 5:12

Официальные версии 
 Альбомная версия (5:03)
 7" версия (4:03)
 Расширенная версия (6:18)
 The Immaculate Collection версия (3:49)
 Celebration версия (3:49)
 Видеоверсия (4:33)

Чарт

Конец года

Ссылки 

Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Песни, спродюсированные Патриком Леонардом
Синглы по алфавиту
Песни Мадонны
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM